Carolyn Jean Spellmann Shoemaker (ur. 24 czerwca 1929 w Gallup, zm. 13 sierpnia 2021 we Flagstaff) – amerykańska astronom. Zajęła się astronomią w wieku 51 lat, po wychowaniu trojga dzieci.

Odkryła 378 planetoid (158 samodzielnie oraz 220 wspólnie z innymi astronomami), a także 32 komety (pobijając rekord największej liczby komet odkrytych przez pojedynczą osobę). Najsłynniejsza z nich to odkryta 24 marca 1993, wraz z mężem Eugene’em Shoemakerem i Davidem Levym, kometa Shoemaker-Levy 9.

Życiorys 
Rozpoczęła karierę astronoma w roku 1980, szukając planetoid i komet o orbitach przecinających orbitę Ziemi w obserwatorium Caltech – Obserwatorium Palomar (korzystała z szerokokątnego teleskopu Schmidta o średnicy 46 cm).
Uzyskała doktorat honoris causa Northern Arizona University (Flagstaff, Arizona). W 1996 otrzymała od NASA ‘Exceptional Scientific Achievement Medal’ (medal za wyjątkowe osiągnięcia naukowe). W roku 1998, razem z mężem, została uhonorowana medalem Jamesa Craiga Watsona.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańscy astronomowie XX wieku
Odkrywcy komet
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami komet
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Laureaci Medalu Jamesa Craiga Watsona
Planetolodzy
Urodzeni w 1929
Zmarli w 2021